Mužská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva dvojic. Zrušen tak byl volný los pro nasazené páry.

Deblovou trofej obhájil třetí nasazený pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jenž ve finále zdolal za 59 minut jihoafricko-australské turnajové šestky Ravena Klaasena s Michaelem Venusem po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali třináctou společnou trofej, respektive druhou ze série Masters. V probíhající sezóně triumfovali podruhé, když ovládli již Barcelona Open Banco Sabadell 2019. Cabal vybojoval čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Faraha to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Kolumbijští vítězové se ocitli na prahu vyřazení již ve čtvrtfinále, v jehož rozhodujícím supertiebreaku prohrávali s bratry Bryanovými 2:7 a následně odvrátli čtyři mečboly.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (finále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2019